Bissiguin peut désigner :
 Bissiguin, la localité située dans le département de Kaya au Burkina Faso
 Bissiguin ou Bassiguin, la localité située dans le département de Kossouka au Burkina Faso
 Bissiguin, la localité située dans le département de Nagbingou au Burkina Faso
 Bissiguin ou Bissigaye, la localité située dans le département de Ouahigouya au Burkina Faso